La Haute Saintonge est une région naturelle et historique à cheval sur les actuels départements de la Charente-Maritime et de la Charente, dans le sud-ouest de la France :
 Haute Saintonge, article principal sur la région.
 Doyenné de Haute-Saintonge, doyenné de la province ecclésiastique de Poitiers.
 Communauté de communes de la Haute Saintonge, une structure intercommunale française.
 Pays de Haute-Saintonge, un pays d'aménagement du territoire
 Le circuit de Haute Saintonge, circuit automobile français situé à La Genétouze

Voir aussi 
 Saintonge